Julius von Kleinschmit ist der Name folgender Personen:

* Julius von Kleinschmit (General, 1825) (1825–1902), preußischer Generalmajor
 Julius von Kleinschmit (General, 1862) (1862–1942), preußischer Generalleutnant